4040 puede referirse a:

 El Intel 4040, un microprocesador.
 LHS 4040, una estrella enana blanca.